Руст
 Фамилия
 Руст, Бернгард (1883—1945) — министр образования Нацистской Германии в 1934—1945.
 Руст, Вера Вильгельмовна (творческий псевдоним — Чехова; род. 1940) — немецкая киноактриса.
 Руст, Вильгельм (1822—1892) — немецкий композитор, музыковед и хормейстер.
 Руст, Матиас (род. 1968) — немецкий спортсмен-пилот, в 1987 году приземлившийся на Красной площади в Москве.
 Руст, Патрик (род. 1995) — нидерландский конькобежец, специализирующийся в классическом многоборье.

 Топонимы
 Руст — посёлок в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Руст — город земельного подчинения в Австрии.

 Другие значения
 Руст — грубо отёсанный камень или его имитация, употребляемая в рустике.

См. также